Le nom de campagne de Syrie peut désigner quatre campagnes militaires :

La Campagne de Syrie (1799) est une campagne française de Napoléon Bonaparte connexe de la campagne d'Égypte ;
La Campagne de Syrie (1860-1861) est une campagne européenne afin de mettre fin à des massacres de chrétiens au Liban et en Syrie ; 
La Campagne de Syrie (1920-1921) ou guerre franco-syrienne est une campagne française visant à mettre en œuvre le mandat français en Syrie ;
La Campagne de Syrie (1941) est une campagne alliée de la Seconde Guerre mondiale contre le Régime de Vichy.

Histoire de la Syrie